Ein Sandkasten ist:
 ein Kasten mit Sand zum Spielen für Kleinkinder, siehe Sandkasten
 ein symbolischer Ort zum gefahrlosen Ausprobieren, siehe Sandbox
 ein Designprinzip für Computerspiele, siehe Open-World-Spiel
 im Militärwesen ein einfaches dreidimensionales Geländemodell, siehe Sandkasten (Militär)
 ein Behälter für den Bremssand bei Schienenfahrzeugen, siehe Sandstreuer

Der Sandkasten bezeichnet:
 Der Sandkasten, ein Theaterstück; siehe The Sandbox (Theaterstück)

Siehe auch:
 Sandkiste
 Sandbox (Begriffsklärung)